Handbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta.

Mannen

Voorronde

Groep A

Eindstand

Groep B

Eindstand

Finales: 5e t/m 12e plaats

Halve Finales

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking

Vrouwen

Voorronde

Groep A

Eindstand

Groep B

Eindstand

Finales

7e plaats

5e plaats

Halve finales

Troostfinale

Finale

Eindrangschikking

Medaillespiegel 

Handbal
1996
Olympische Zomerspelen